Пісецький — українське прізвище.

 Пісецький Григорій Іванович — діяч Пласту, бойовик Української Військової Організації (УВО)
 о. Пісецький Іван — священик УГКЦ, голова Городенківської Повітової УНРади
 Пісецький Олександр (1869-1948) — державний секретар пошти ЗУНР.

українські прізвища